Renfroe steht für:

 Renfroe (Alabama), ein Ort im Talladega County im US-Bundesstaat Alabama
 Renfroe (Georgia), ein Ort im Chattahoochee County im US-Bundesstaat Georgia

Renfroe ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Renfroe (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Andrew Renfroe (* um 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Jeff Renfroe, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 Robert Renfroe (* 1969), US-amerikanisch-österreichischer Basketballspieler